Picciotto ist der Familienname folgender Personen: 

 Concepcion Picciotto (1935–2016), spanisch-amerikanische Friedensaktivistin 
 Danielle de Picciotto (* 1965), US-amerikanische Multimediakünstlerin
 Edgar de Picciotto (1929–2016), libanesisch-schweizerischer Bankier
 Guy Picciotto (* 1965), US-amerikanischer Musiker
 Liliana Picciotto Fargion (* 1947), italienische Politikwissenschaftlerin und Historikerin

Sonstiges:
 Mount Picciotto, Berg in der Ross Dependency, Antarktika